Die Judo-Europameisterschaften 2021 fanden vom 16. bis 18. April 2021 in der Altice Arena in Lissabon, Portugal, statt. Insgesamt nahmen 362 Athleten aus 45 Ländern an der Veranstaltung teil. Aufgrund der COVID-19-Pandemie wurden keine Zuschauer vor Ort in der Wettkampfhalle zugelassen. In 14 Gewichtsklassen (je 7 für Männer und Frauen) wurden Medaillen vergeben. Das Mixed-Team-Event, das bei den Olympischen Sommerspielen in Tokio erstmals Teil des olympischen Programm sein wird, gehörte bei den Europameisterschaften nicht zum Programm.

Ergebnisse

Männer

Frauen

Medaillenspiegel

Teilnehmende Nationen 
Insgesamt nahmen 362 Athleten (150 Frauen und 212 Männer) aus 45 Nationen teil.

Draw

Männer

Ergebnisse – 60 kg

Halbfinale, Finale

Obere Hälfte

Pool A

Pool B

Untere Hälfte

Pool C

Pool D

Hoffnungsrunde, Kämpfe um Platz 3

Ergebnisse – 66 kg

Halbfinale, Finale

Obere Hälfte

Pool A

Pool B

Untere Hälfte

Pool C

Pool D

Hoffnungsrunde, Kämpfe um Platz 3

Frauen

Ergebnisse – 48 kg

Halbfinale, Finale

Obere Hälfte

Pool A

Pool B

Untere Hälfte

Pool C

Pool D

Hoffnungsrunde, Kämpfe um Platz 3

Ergebnisse – 52 kg

Halbfinale, Finale

Obere Hälfte

Pool A

Pool B

Untere Hälfte

Pool C

Pool D

Hoffnungsrunde, Kämpfe um Platz 3

Ergebnisse – 57 kg

Halbfinale, Finale

Obere Hälfte

Pool A

Pool B

Untere Hälfte

Pool C

Pool D

Hoffnungsrunde, Kämpfe um Platz 3

Ergebnisse – 63 kg

Halbfinale, Finale

Obere Hälfte

Pool A

Pool B

Untere Hälfte

Pool C

Pool D

Hoffnungsrunde, Kämpfe um Platz 3

Weblinks 

 European Seniors Championships 2021 auf ijf.org

2021
Sportveranstaltung 2021
Sportveranstaltung in Lissabon
Judowettbewerb in Portugal